

Красний Маяк — селище, Богдановицький міський округ, Свердловська область
 Красний Маяк — присілок, Куюргазинський район, Башкортостан
 Красний Маяк — селище, Смоленський район, Алтайський край

Див. також 
 Кизил-Маяк